Cathedra, schilderij van Barnett Newman
 Latijns woord voor katheder